Ahl steht für:
 Ahl (Bad Soden-Salmünster), Ortsteil der Stadt Bad Soden-Salmünster, Hessen
 Ahl am Etsch, veralteter deutscher Name der italienischen Gemeinde Ala (Trentino)

ahl steht für:
 Igo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Igo in Togo

Ahl ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ahl (1845–1921), deutscher Sänger
 David H. Ahl (* 1939), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ernst Ahl (1898–1943), deutscher Zoologe, Ichthyologe und Herpetologe
 Franz Ahl (1914–2016), deutscher Fußballspieler
 Georg Ahl (1878–1945), deutscher Komponist
 Gerhardt Ahl (1912–1967), deutscher Komponist
 John Alexander Ahl (1813–1882), US-amerikanischer Politiker
 Wilhelm Ahl (* 1899), deutscher Kaufmann und Wirtschaftsjurist

AHL steht für:
 Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lösung, druckfreier, stickstoffhaltiger Flüssigdünger
 Aerolíneas Hidalgo (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Aishalton Airport (IATA-Code), Flughafen von Aishalton, Region Upper Takutu-Upper Essequibo, Guyana
 Alps Hockey League, mitteleuropäische Eishockeyliga
 American Hockey League, nordamerikanische Eishockeyliga
 Australian Hockey League
 Fischereikennzeichen: Ahlbeck (Heringsdorf), Hafen

Siehe auch:
 AAHL
 Aal

Abkürzung